Astronotus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Swainson, 1839. Astronotus ingår i familjen Cichlidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Astronotus